Pascal Castillo (1976. július 16. –) svájci labdarúgóhátvéd.

Források 
Pascal Castillo adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1976-ban született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Zürich labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Winterthur labdarúgói
A Grasshoppers labdarúgói
A Luzern labdarúgói
Az SC YF Juventus labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek